Parcylisticus är ett släkte av kräftdjur. Parcylisticus ingår i familjen Cylisticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Parcylisticus